Fabiano est un prénom espagnol, portugais et italien. Il est parfois utilisé en tant que nom de famille ou en tant que pseudonyme.

Pseudonyme 

 Fabien Fabiano (1882-1962), pseudonyme de Marie Jules Coup, peintre, illustrateur et caricaturiste français ;
 Fabiano (1975-), Fabiano Cézar Viegas, footballeur brésilien ;
 Fabiano (1979-), Fabiano Lima Rodrigues, footballeur brésilien ;
 Fabiano (1988-), Fabiano Ribeiro de Freitas, footballeur brésilien ;

Patronyme 
 Evaldo dos Santos Fabiano dit Evaldo (1982-), footballeur brésilien ;
 Luís Fabiano (1980-), footballeur brésilien ;
 Michael Fabiano (1984-), ténor américain ;
 Nicolas Fabiano (1981-), footballeur français.